Agios Theodoros bezeichnet mehrere Orte:

in Griechenland:
 Agios Theodoros (Ätolien-Akarnanien), im Regionalbezirk Ätolien-Akarnanien, Westgriechenland
 Agios Theodoros (Karditsa), im Regionalbezirk Karditsa, Thessalien
 Agios Theodoros (Kozani), im Regionalbezirk Kozani, Westmakedonien
 Agios Theodoros (Limnos), auf der Insel Limnos im gleichnamigen Regionalbezirk, Nördliche Ägäis

auf Zypern:
 Agios Theodoros (Bezirk Larnaka), im Bezirk Larnaka, Republik Zypern
 Agios Theodoros (Bezirk Limassol), im Bezirk Limassol, Republik Zypern
 Agios Theodoros Tilliria, im Bezirk Nikosia, Republik Zypern
 Agios Theodoros Soleas, im Bezirk Nikosia, Republik Zypern
 Ayios Theodoros/Çayırova, im Distrikt İskele, Türkische Republik Nordzypern